Koslow steht für:

 Koslow, sorbischer Name von Caßlau, Ort in der Gemeinde Neschwitz, Landkreis Bautzen
 Koslow, früherer Name von Mitschurinsk, Stadt in Russland
 Koslow-Nunatakker, Nunatakker im Enderbyland, Antarktika

Koslow (russisch Козлов) oder Koslowa (weibliche Form) ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandr Koslow, usbekischer Basketballspieler

 Andrei Andrejewitsch Koslow (1965–2006), russischer Bankmanager
 Artjom Wladimirowitsch Koslow (* 1997), russischer Shorttracker
 Daniel Koslow (* 1982), deutscher Eishockeyspieler

 Frol Romanowitsch Koslow (1908–1965), sowjetischer Politiker

 Jelisaweta Wladimirowna Koslowa (1892–1975), russische Avifaunistin und Zoogeografin
 Kateryna Koslowa (* 1994), ukrainische Tennisspielerin

 Patrick Koslow (* 1985), deutscher Eishockeytorwart
 Pjotr Kusmitsch Koslow (1863–1935), russischer Orientalist und Asienforscher

 Tatjana Gennadjewna Rwatschewa geborene Koslowa (* 1986), russische Ski-Orientierungsläuferin
 Waleri Wassiljewitsch Koslow (* 1950), russischer Mathematiker
 Wassili Wassiljewitsch Koslow (1887–1940), russisch-sowjetischer Bildhauer und Hochschullehrer
 Wiktor Nikolajewitsch Koslow (* 1975), russischer Eishockeyspieler

 Wjatscheslaw Anatoljewitsch Koslow (* 1972), russischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Kozlov
 Sam Coslow (1902–1982), US-amerikanischer Songwriter und Filmproduzent

ru:Козлов